Хуан Траян Илиеско (урожд. Ион Траян Илиеску; , , 18 апреля 1898, Брэила — 2 февраля 1968, Ла-Плата) — аргентинский шахматист румынского происхождения, национальный мастер.

Во время Первой мировой войны служил курсантом в румынском ВМФ. Попал в плен и полтора года провел в лагере Хафельберг. По окончании войны переехал во Францию. С 1921 г. жил в Аргентине. Научился играть в шахматы и в течение продолжительного времени зарабатывал игрой на ставку.

Первого серьезного успеха добился в 1931 г., когда выиграл отборочный турнир и получил право участвовать в «Главном турнире» чемпионата Аргентины.

Победил в чемпионате Аргентины 1939 г. (титул получил финишировавший 2-м К. Мадерна, поскольку Илиеско еще был гражданином Румынии). Стал чемпионом Аргентины в 1943 г. (в турнире занял 2-е место за Г. Штальбергом, который не являлся гражданином Аргентины). В 1933 г. занял 2-е место в «Главном турнире» чемпионата Аргентины. В 1942 и 1945 гг. выиграл бронзовые медали.

Участник чемпионатов Южной Америки и традиционных международных турниров в Мар-дель-Плате.

В составе сборной Аргентины участвовал в радиоматче со сборной Испании (1946 г.).

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Х. Илиеско в базе Chessgames
 Личная карточка Х. Илиеско на сайте 365Chess
Шахматисты Аргентины
Шахматисты XX века
Родившиеся в Брэиле
Умершие в Ла-Плате